

Događaji

Rođenja 
 rodio se Tales, starogrčki filozof

Smrti